Regen er også et tysk ord som betyder regn. Ordet regen har flere specialiseringer:
 Regen (by) - by i Tyskland
 Regen (distrikt) - distrikt byen Regen
 Landkreis Regen
 Regen (flod) - flod i Tyskland
 Ivan Regen - også kendt som Johann Regen

Regen er også en forkortelse for regeneration/regenerative:
 Regenerativ bremsning
 Superregenerativ modtager

Se også 
 Regensburg